Каразириково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Каразириково — деревня в Бураевском районе Республики Башкортостан.
 Каразириково — село в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан.